Solaris (sistema operatiu), sistema operatiu de l'empresa Sun Microsystems inicialment basat en el sistema UNIX BAS
 Solaris (novel·la), novel·la de Stanislaw Lem
 Solaris (pel·lícula de 1972), inspirada en la novel·la de Stanislaw Lem, dirigida per Andrei Tarkovski
 Solaris (pel·lícula de 2002), inspirada en la novel·la de Stanislaw Lem, dirigida per Steven Soderbergh